Die German Football League 1999 war die 21. Saison der höchsten deutschen Spielklasse in der Sportart American Football und die erste Saison nach der Namensänderung in German Football League. Meister wurden die Braunschweig Lions, die sich ihren dritten Titel in Folge holten.

Teams 

In der Gruppe Nord haben die folgenden Teams am Ligabetrieb teilgenommen:
 Braunschweig Lions (Meister der Bundesliga Nord 1998 und Sieger des German Bowl XX)
 Cologne Crocodiles
 Düsseldorf Panther
 Hamburg Blue Devils
 Kiel New Yorker Hurricanes
 AFC Paderborn

In der Gruppe Süd haben die folgenden Teams am Ligabetrieb teilgenommen:
 Aschaffenburg Stallions (Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd)
 Hanau Hornets
 Landsberg Express
 Munich Cowboys
 Rüsselsheim Razorbacks
 Stuttgart Scorpions (Meister der Bundesliga Süd 1998)

Reguläre Saison

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Relegation

Play-offs

Weblinks 
 GFL 1999 auf football-history.de